Српска лига Београд у сезони 2021/22. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских такмичења у Србији. Лига ове сезоне броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи Београдска зона.

Клубови у сезони 2021/22.

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела и статистика 

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Београда — званични сајт
 Српска лига Београд на сајту -{srbijasport.net}-

Српска лига Београд
Београд